Torcy-le-Petit (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
  Torcy-le-Petit (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny